Název Zhoř může označovat:

lidská sídla
 1. Zhoř (okres Brno-venkov) – obec v okrese Brno-venkov (dříve v okrese Blansko)
 2. Zhoř (okres Jihlava) – obec v okrese Jihlava
 3. Zhoř (okres Písek) – obec v okrese Písek
 4. Zhoř (okres Tachov) – obec v okrese Tachov
 5. Zhoř u Mladé Vožice – obec v okrese Tábor
 6. Zhoř u Tábora – obec v okrese Tábor
 7. Stránecká Zhoř v obec v okrese Žďár nad Sázavou
 8. Zálesná Zhoř – obec v okrese Brno-venkov

částí sídel (obcí)

 10. Zhoř (Čechtice) – část obce Čechtice v okrese Benešov
 11. Zhoř (Červené Janovice) – část obce Červené Janovice v okrese Kutná Hora
 12. Zhoř (Krakovec) – část obce Krakovec v okrese Rakovník
 13. Zhoř (Krásná Hora nad Vltavou) – část obce Krásná Hora nad Vltavou v okrese Příbram
 14. Zhoř (Němčice) – část obce Němčice v okrese Svitavy
 15. Zhoř (Pacov) – část obce Pacov v okrese Pelhřimov
 16. Zhoř (Skuteč) – část obce Skuteč v okrese Chrudim
 17. Zhoř (Vilémov) – část obce Vilémov v okrese Havlíčkův Brod
 18. Holubí Zhoř – část obce Velká Bíteš v okrese Žďár nad Sázavou
 (7.) Nová Zhoř – část obce Stránecká Zhoř v okrese Žďár nad Sázavou

příjmení osob
 Antonín Zhoř – český spisovatel
 Pavel Skála ze Zhoře – český spisovatel

Podobný název 
 Zhořec

Externí odkazy